Жабинецька сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Жабинецька сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район